Судаково:

 Судаково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Судаково — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Судаково — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
 Судаково — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Судаково — деревня в Можайском районе Московской области.
 Судаково — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Судаково — деревня в городском округе «город Тула» Тульской области.
 Судаково — деревня в Кимовском районе Тульской области
 Судаково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.